Максийи́-сюр-Сон () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Понтайе-сюр-Сон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21398.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 340 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 214 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 146 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 68,2 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 146 активных жителей работали 128 человек (73 мужчины и 55 женщин), безработных было 18 (7 мужчин и 11 женщин). Среди 68 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Максийи-сюр-Сон — конечный пункт канала Марна-Сона.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Максийи-сюр-Сон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор